Il singolare del torneo di tennis ATP Sain, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Franco Davín che ha battuto in finale Juan Aguilera 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Jordi Arrese (primo turno)
 Assente
 Marcelo Filippini (quarti di finale)
 Eduardo Bengoechea (secondo turno)

 Tomás Carbonell (semifinali)
 Lawson Duncan (primo turno)
 Francesco Cancellotti (secondo turno)
 Franco Davín (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Saint-Vincent 1989